Александр Викторович Задорожний (26 июня 1960, Красный Кут, Луганская область — 12 мая 2017) — украинский юрист, политик и учёный. Заведующий кафедрой международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Академии правовых наук Украины, член Постоянной палаты третейского суда от Украины, президент Украинской ассоциации международного права.

Биография

Ранние годы и образование 
Родился 26 июня 1960 в поселке Красный Кут Луганской области. В 1977 году поступил на факультет международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко, который закончил в 1982 году.

Научная и преподавательская деятельность 
С октября 1982 года — ассистент кафедры международного права, с мая 1984 года — заместитель секретаря университетского комитета комсомола. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию «Генезис и эволюция мондиализма: международно-правовые аспекты», получив степень кандидата юридических наук.

С мая 1988 года — заместитель декана факультета международных отношений, с сентября 1991 года — старший научный сотрудник, с 1993 года — доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко. В 1990 году Задорожний основал юридическую фирму «Проксен», директором которой был до 1998 года.

В 2003 году стал заведующим кафедрой международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В декабре того же года стал членом-корреспондентом Академии правовых наук Украины. С 2006 по 2008 год был проректором по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Политическая деятельность 
С мая 1998 по май 2002 года — народный депутат Украины 3-го созыва, избран по избирательному округу № 217. В 1999 году был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Леонида Кучмы в территориальном избирательном округе. В парламенте был членом фракции НДП, группы «Возрождение регионов», фракций партий «Демократический союз» и «Единство». Был членом Комитета по иностранным делам и связям с СНГ и председателем Комитета по вопросам правовой политики.

С 2001 по 2004 год был членом партии «Единство», до этого был членом партии «Демократический союз». С мая 2002 по май 2006 года — народный депутат Украины 4-го созыва, избран по избирательному округу № 213 в Киеве при поддержке блока политических партий «Единство». С момента избрания в январе 2005-го был постоянным представителем президента в Верховной Раде.

В парламенте 4-го созыва был членом фракции «Единая Украина», групп «Народовластие» и «Демократические инициативы Народовластие», фракции партии «Единая Украина», группы Народного блока Литвина, входил в состав Комитета по вопросам правовой политики. Назывался сподвижником главы Администрации президента Виктора Медведчука при разработке и внедрении политической реформы 2004 года.

В апреле 2004 года президент Кучма назначил Задорожного членом Постоянной палаты третейского суда от Украины. Тогда же был назначен членом Высшего совета юстиции. С июля 2004 года входил в состав политисполкома партии «Единая Украина», которая в конце 2005 года вошла в состав «Батькивщины». В 2004—2005 году был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича в территориальном избирательном округе № 217.

Во время политического кризиса весной 2007 года Задорожний назвал указ президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады 5-го созыва незаконным. Он вёл проверку судей Печерского суда, принимавших решение в пользу Ющенко. Незадолго до этого он критиковал главу государства за повторное вето закона о Кабмине, расширявшее полномочия правительства. В июле 2007 года Ющенко уволил Задорожного из Высшего совета юстиции с формулировкой «за нарушение присяги».

Принимал участие в досрочных парламентских выборах 2007 года по списку избирательного блока «КУЧМА», который набрал 0,1 % голосов. В феврале 2008 года был назначен советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Он возглавил группу, которая работала над проектом новой конституции.

В 2015 году в Киеве вышла книга «Российская доктрина международного права после аннексии Крыма», в которой автор оправдывал майдан, революцию достоинства 2014 года, а также осуждал присоединение Крыма к России.

Умер 12 мая 2017 года в Германии после тяжёлой болезни.

Прощальная церемония состоялась 17 мая в Киеве .

Семья 
Жена Галина Андреевна (родилась в 1959 г.) — экономист юридической фирмы «Проксен», дочь Анна (родилась в 1982 году) — юрист; сын Александр (родился в 1994 году). Брат Андрей (родился в 1968 году) — юрист, правозащитник.

Книги 
Российская доктрина международного права после аннексии Крыма. Киев 2015 г.

Награды 
Заслуженный юрист Украины (с 2000), орден «За заслуги» III степени (2004), почётная грамота Верховной Рады (2005), орден «За заслуги» I степени (2020).

Примечания

Ссылки 
 Соболезнование Президента Украины /Сайт Президента Украины, 15.05.2017/
 Некролог на Сайте Института международных отношений Киевского национального университета

Заслуженные юристы Украины
Юристы Украины
Выпускники Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Родившиеся в Антрацитовском районе